Борджа:

 Борджа — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия.
 Борджа, Франсиско (1510—1572) — католический святой, третий генерал Общества Иисуса (иезуиты).